Čchü může znamenat

 Čchü (okres) – okres v čínské provincii S’-čchuan, 
 Čchü (písně) – žánr čínské poezie,
 Čchü (příjmení) – čínská příjmení ,  a ,
 Čchü-ťiang, nebo řeka Čchü – řeka v čínské provincii S’-čchuan,  
 čchü – zkrácený název městských obvodů š’-sia-čchü, územně-správních jednotek v ČLR.